Małgorzata Luksemburska (ur. 29 września 1373; zm. 4 czerwca 1410) – królewna czeska.

Małgorzata była córką Karola IV Luksemburskiego i jego czwartej żony Elżbiety pomorskiej. W 1387 poślubiła burgrabiego norymberskiego Jana III Hohenzollerna, którego ród wspierał politykę jej ojca.

Literatura 
 Spěváček J., Karel IV. Život a dílo, Praha 1979, s. 439, 672.

Luksemburgowie
Urodzeni w 1373
Zmarli w 1410